Preusmjeri Nacrt:Elicarlos